est un film américain réalisé par Edward Sedgwick, sorti en 1923.

Synopsis

Fiche technique 
 Titre : 
 Réalisation : Edward Sedgwick
 Scénario : George C. Hull et Raymond L. Schrock
 Photographie : Virgil Miller
 Société de production : Universal Pictures
 Pays d'origine : États-Unis
 Format : Noir et blanc - 1,33:1 - Film muet
 Genre : comédie
 Date de sortie : 1923

Distribution 
 Hoot Gibson : Dennis O'Shane 
 Tom O'Brien : Johnny Day
 Louise Lorraine : Carmen Navarro
 Carmen Phillips : The Vamp
 Ricardo Cortez (non crédité)
 Boris Karloff (non crédité, à confirmer)
 Frank Leigh : Don Ramón Gonzales

Liens externes 
 

Film américain sorti en 1923
Comédie américaine
Moyen métrage américain
Film américain en noir et blanc
Film muet américain
Film d'Universal Pictures